

Patronyme 

 Alexandre Ledru-Rollin (1807-1874), homme politique français ;
 André Rollin (1938-), journaliste, écrivain et critique littéraire français ;
 Charles Rollin (1661-1741), historien français ;
 Delphine Rollin (1978-), actrice française ;
 Dominique Rollin (1982-), cycliste canadien ;
 François Rollin (1953-) humoriste, acteur et scénariste français ;
 Georges Rollin (1909-1964), acteur et réalisateur français ;
 
 Jean Rollin (1938-2010), cinéaste français ;
 Louis Adolphe Rollin (1836-1909), homme politique français ;
 Louis Rollin (1879-1952), homme politique français ;
 Lucien Rollin, (1953-), dessinateur français de bande dessinée ;
 Michèle Rollin (1957-), réalisatrice française ;
 Nicolas Rollin ou Rolin (Autun, vers 1376 - ), chancelier de Bourgogne, père de :
 Antoine Rollin, ou Rolin (1424-1497), homme politique français ;
 Guillaume Rollin, ou Rolin (1411-1488), ambassadeur de Bourgogne ;
 Jean V Rollin, ou Rolin, dit cardinal Rolin , dont: 
 Jean VI Rolin ou Rollin, évêque français, fils du précédent ;
 René Rollin (1907-1984), homme politique français ;
 Simone Rollin née Norbert, (1910-1991), femme politique française ;

Toponymes 

 rue Rollin, située dans le quartier Saint-Victor du  de Paris ;
 rue Rollin, à Nantes ;
  (Michigan, États-Unis).
 le Rollin, affluent de la Loire en rive droite à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret, France);
 le Dos de Rollin, sommet des Alpes situé à la frontière entre l'Italie et la Suisse.

Autre 
 Collège Rollin - du nom de l'historien Charles Rollin, désormais Lycée Jacques-Decour, situé dans le  de Paris
Patronyme français